Weronika Martschenko ist der Name folgender Personen:

* Weronika Alexandrowna Martschenko (* 1969), russische Aktivistin
 Weronika Martschenko (Bogenschützin) (* 1993), ukrainische Bogenschützin